Il singolare del South Australian Open dicembre 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Gullikson ha battuto in finale Chris Lewis 3-6 6-4 3-6 6-2 6-4.

Teste di serie 

 Tony Roche (secondo turno)

 Roscoe Tanner (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1977